Смоленская АЭС:

 Смоленская АЭС
 Смоленская АЭС-2